W Rumunii
 Stâncești – wieś w okręgu Bihor, w gminie Buntești
 Stâncești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Mihai Eminescu
 Stâncești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Dobra
 Stâncești-Ohaba – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Dobra